Toponímia:
 Nimes, municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Bisbat de Nimes , seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat d'Avinyó, la diòcesi comprèn el departament del Gard, a la regió del Llenguadoc-Rosselló
 Cantó de Nimes-1, cantó al departament del Gard (regió d'Occitània, França) 
 Cantó de Nimes-2 cantó al departament del Gard (regió d'Occitània, França) 
 Cantó de Nimes-3, cantó al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Nimes-4, cantó al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Nimes-5, cantó al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Nimes-6 , cantó al departament del Gard (regió d'Occitània, França) 
 Comtat de Nimes, jurisdicció feudal d'Occitània, sorgida després del 754 quan la ciutat de Nimes va passar als carolingis
 districte de Nimes, districte del departament francès del Gard (regió d'Occitània, França) 
 Vescomtat de Nimes, jurisdicció feudal d'Occitània centrada a la ciutat de Nimes 
 Nimes  o Nemausus , ciutat de la Gàl·lia Narbonense situada a la via Domícia que anava des d'Arelate (actualment Arle) a Hispània passant per Narbona 
 Miscel·lània:
 Nîmes Olympique, club de futbol francès de la ciutat de Nimes, fundat el 1937
 Concili de Nimes, reunió de bisbes celebrada a la ciutat de Nimes vers el 394/396 
 HB Cercle Nîmes, club francès d'handbol femení, fundat l'any 1971 a Nimes
 USAM Nîmes, club d'handbol francès fundat l'any 1960